Das Benson & Hedges Masters 1989 war ein Snooker-Einladungsturnier der Saison 1988/89, das vom 21. bis 29. Januar 1989 im Wembley Conference Centre in London ausgetragen wurde.
Es war die 15. Austragung des Masters.

Stephen Hendry gewann das Finale mit 9:6 gegen John Parrott. Es war der erste Turniersieg beim Masters für ihn.
Das Achtelfinalspiel zwischen Terry Griffiths und Silvino Francisco stand unter Manipulationsverdacht, da außergewöhnlich häufig auf dieses Ergebnis gewettet wurde.

Preisgeld 
Das gesamte Preisgeld betrug 250.000 ₤, davon gingen 62.000 ₤ an den Sieger. Außerdem gab es eine Prämie für das höchste Break, welche 6.000 ₤ betrug.

Finalrunde 
Quellen: SnookerDatabase, SnookerScene

Century Breaks 
Während des Turnieres wurden drei Century Breaks von zwei Spielern erspielt.
  Stephen Hendry: 119, 114
  Steve Davis: 102

Einzelnachweise 

1989
Snookerveranstaltung 1989
Billardturnier in London
Sportveranstaltung im London Borough of Brent